La Vraie Vie, album studio de Bigflo et Oli (2017)
 La Vraie Vie, chanson et single extraits de l'album (2017)
 La Vraie Vie, roman d'Adeline Dieudonné (2018)

Voir aussi 
 La Vraie Vie de Sebastian Knight, roman de Vladimir Nabokov (1941)
 La vraie vie est ailleurs, film suisse de Frédéric Choffat (2007)
 La Vraie Vie des profs, film français d'Emmanuel Klotz (2013)